Муйаль-Наах-К'ухуль-…-К'ахк’-У’-… (9 лютого 586 — до 670) — ахав Унського царства з бл. 650 до 670 року.

Життєпис 
Походив з династії Пусільхи. Молодший син ахава К'авііль-Чан-К'ініча. Посів трон близько 650 року після смерті старшого брата — ахава К'ак’-У’-Ті’-Чана. Продовжив політику попередника. На підтвердження відновленої могутності переміг царя Кооба або Кооц'а, який був васалом Алтун-Ха.

Провів ювілейні урочистості, на честь яких в день 9.11.0.0.0, 12 Ахав 8 Кех (14 жовтня 652 року) встановив стелу Н. Його лицьова сторона прикрашена зображенням священного ахава, а тильна містить довгий напис.

Володарювання тривало не дуже довго, помер до 672 року, напевне, наприкінці 660-х років або близько 670 року. Владу успадкував син або інший родич, відомий як Володар D.

Джерела 
 Wanyerka P. Classic Maya Political Organization: Epigraphic Evidence of Hierarchical Organization in the Southern Maya Mountains Region of Belize. PhD Dissertation, Southern Illinois University, Carbondale, 2009. — P. 355—356

Царі Пусільхи